

Женжави — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Женжави — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства